Tabarca steht für:

 Tabarca (Insel), spanische Mittelmeerinsel
 Tabarca (Tunesien), tunesische Kleinstadt mit vorgelagerter gleichnamiger Insel